Сен-Роме́н-ан-В'єннуа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Воклюз. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 560 км на південь від Парижа, 110 км на північ від Марселя, 45 км на північний схід від Авіньйона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 374 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 865,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Ромен-ан-В'єннуа на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Ромен-ан-В'єннуа на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Ромен-ан-В'єннуа на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 Мапа муніципалітету Сен-Ромен-ан-В'єннуа на сайті Mapquest
 [ Розташування муніципалітету Сен-Ромен-ан-В'єннуа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Воклюз

Примітки 

Муніципалітети департаменту Воклюз